Аннагу́ль Аннамура́довна Аннакули́ева (1924—2009) — советская, туркменская оперная певица (сопрано), актриса. Народная артистка СССР (1965).

Биография 
Аннагуль Аннакулиева родилась 31 декабря 1924 года (по другим источникам — 1 января 1923 года) в небольшом рыбацком ауле на берегу Каспия в районе Гасан-Кули (ныне — Эсенкулийский этрап, Балканский велаят, Туркмения).

После получения начального образования, в 1936—1939 годах продолжила учёбу в женском педагогическом училище. Её подругой по училищу была Мая Кулиева, впоследствии известная певица, народная артистка СССР.

В 1939—1941 годах работала заведующей отделом молодёжной организации Красноводской области.

Окончила Туркменскую оперную студию.

С 1941 по 2001 год — оперная певица, солистка Туркменского театра оперы и балета им. Махтумкули (ныне Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули) (Ашхабад).

Выступала в концертах. Гастролировала в Канаде, Индии, Венгрии, Афганистане. Каждый раз в свой богатый репертуар обязательно включала песни на языке той страны, в которой выступала.

Снималась в кино. Член Союза кинематографистов Туркменской ССР.

Член КПСС с 1952 года.

Аннагуль Аннакулиева умерла 18 июля 2009 года в Ашхабаде. Похоронена на родине, в поселке Гасан-Кули (ныне Эсенгулы) Балканского велаята.

Семья 
 Муж — Алты Карлиев (1909—1973), актёр, режиссёр театра и кино, драматург. Народный артист СССР (1955).

Награды и звания 
 Народная артистка Туркменской ССР (1952)
 Народная артистка СССР (1965)
 Орден Ленина (1955)
 Орден Дружбы народов (1983)
 Орден «Знак Почёта» (1950)
 Медали

Творчество

Партии 
  — «Зохре и Тахир» А. Шапошникова — Зохре
 «Абадан» Ю. Мейтуса и А. Кулиева —  Абадан
 «Шасенем и Гариб» А. Шапошникова и Д. Овезова — Шасенем
 «Кемине и казы» А. Шапошникова и В. Мухатова — Огульбек
 «Лейли и Меджнун» Ю. Мейтуса и Д. Овезова — Лейли
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Лиза
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Татьяна
 «Русалка» А. Даргомыжского — Наташа
 «Тоска» Дж. Пуччини — Тоска
 «Князь Игорь» А. Бородина — Ярославна
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен

Фильмография 
  — Концерт пяти республик (музыкальный фильм)
  — Волшебный кристалл (музыкальный фильм)
  — Особое поручение — дочь Мердана
  — Случай в Даш-Кале — Эне Караевна
  — Шахсенем и Гариб — шахиня
  — Горькая судьба — Дурсолтан
  — За рекой — граница — Хесел
  — Утренние всадники — Кнышбай
  — Люди моего аула — Герек

Примечания

Ссылки 
 Аннакулиева // Большая советская энциклопедия.
 Turkmen Opera Star Dies At 85

Народные артисты Туркменской ССР
Персоналии:Туркменский театр оперы и балета им. Махтумкули
Академические музыканты Туркменистана
Академические музыканты СССР
Члены КПСС
Сопрано
Персоналии:Туркменфильм